Tobacco steht für:

 Tobacco (Montana), ein Ort im Lincoln County (Montana) im US-Bundesstaat Montana
 Tobacco (Band), eine Band

Tobacco ist der Familienname folgender Personen:
 Terry Tobacco (* 1936), kanadischer Sprinter